{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (57801) - || 2001 VW107 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (57802) - || 2001 VO108 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (57803) - || 2001 VW108 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (57804) - || 2001 VQ118 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (57805) - || 2001 VA119 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (57806) - || 2001 VR121 ||15 november 2001 || NEAT
|-
| (57807) - || 2001 VV121 ||13 november 2001 || NEAT
|-
| (57808) - || 2001 VF122 ||13 november 2001 || NEAT
|-
| (57809) - || 2001 VS122 ||15 november 2001 || NEAT
|-
| (57810) - || 2001 WC || 16 november 2001 || T. Kobayashi
|-
| (57811) - || 2001 WE17 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (57812) - || 2001 WH20 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (57813) - || 2001 WZ21 ||18 november 2001 || LINEAR
|-
| (57814) - || 2001 WK25 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (57815) - || 2001 WV25 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (57816) - || 2001 WW26 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (57817) - || 2001 WL27 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (57818) - || 2001 WB28 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (57819) - || 2001 WW28 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (57820) - || 2001 WQ40 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (57821) - || 2001 WD44 ||18 november 2001 || LINEAR
|-
| (57822) - || 2001 WV45 ||19 november 2001 || LINEAR
|-
| (57823) - || 2001 WD47 ||16 november 2001 || NEAT
|-
| (57824) - || 2001 WT48 ||19 november 2001 || LONEOS
|-
| (57825) - || 2001 WP76 ||20 november 2001 || LINEAR
|-
| (57826) - || 2001 WB90 ||21 november 2001 || LINEAR
|-
| (57827) - || 2001 WM91 ||21 november 2001 || LINEAR
|-
| (57828) - || 2001 XZ4 ||9 december 2001 || T. Pauwels
|-
| (57829) - || 2001 XZ9 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (57830) - || 2001 XW11 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (57831) - || 2001 XX16 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (57832) - || 2001 XL18 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (57833) - || 2001 XD26 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (57834) - || 2001 XE28 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (57835) - || 2001 XO36 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (57836) - || 2001 XL39 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (57837) - || 2001 XZ39 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (57838) - || 2001 XF49 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (57839) - || 2001 XF50 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (57840) - || 2001 XY52 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (57841) - || 2001 XG53 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (57842) - || 2001 XQ53 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (57843) - || 2001 XO59 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (57844) - || 2001 XV60 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (57845) - || 2001 XN71 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (57846) - || 2001 XR72 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (57847) - || 2001 XP80 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (57848) - || 2001 XC81 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (57849) - || 2001 XR86 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (57850) - || 2001 XX89 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (57851) - || 2001 XJ97 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (57852) - || 2001 XM97 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (57853) - || 2001 XG98 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (57854) - || 2001 XD132 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (57855) - || 2001 XT144 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (57856) - || 2001 XE203 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (57857) - || 2001 XJ203 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (57858) - || 2001 XU204 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (57859) - || 2001 XK207 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (57860) - || 2001 XS214 ||13 december 2001 || LINEAR
|-
| (57861) - || 2001 XL221 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (57862) - || 2001 XR226 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (57863) - || 2001 XT227 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (57864) - || 2001 XY229 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (57865) - || 2001 XZ229 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (57866) - || 2001 XU244 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (57867) - || 2001 XS256 ||7 december 2001 || LINEAR
|-
| (57868) - || 2001 YD || 17 december 2001 || NEAT
|-
| (57869) - || 2001 YM24 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (57870) - || 2001 YG46 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (57871) - || 2001 YB52 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (57872) - || 2001 YU87 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (57873) - || 2001 YF98 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (57874) - || 2001 YR110 ||18 december 2001 || LONEOS
|-
| (57875) - || 2001 YV114 ||20 december 2001 || NEAT
|-
| (57876) - || 2001 YB122 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (57877) - || 2001 YT123 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (57878) - || 2001 YZ148 ||18 december 2001 || LONEOS
|-
| (57879) - || 2002 AD1 ||2 januari 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (57880) - || 2002 AN3 ||2 januari 2002 || T. Pauwels
|-
| (57881) - || 2002 AZ35 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (57882) - || 2002 AB36 ||9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (57883) - || 2002 AR72 ||8 januari 2002 || LINEAR
|-
| (57884) - || 2002 AU90 ||13 januari 2002 || LINEAR
|-
| (57885) - || 2002 AU181 ||5 januari 2002 || NEAT
|-
| (57886) - || 2002 AL183 ||6 januari 2002 || NEAT
|-
| (57887) - || 2002 AR201 ||5 januari 2002 || LONEOS
|-
| (57888) - || 2002 BS6 ||18 januari 2002 || LINEAR
|-
| (57889) - || 2002 CN11 ||2 februari 2002 || NEAT
|-
| (57890) - || 2002 CJ26 ||6 februari 2002 || LINEAR
|-
| (57891) - || 2002 CJ35 ||6 februari 2002 || LINEAR
|-
| (57892) - || 2002 CH36 ||7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (57893) - || 2002 CJ95 ||7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (57894) - || 2002 CJ129 ||7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (57895) - || 2002 CX134 ||8 februari 2002 || LINEAR
|-
| (57896) - || 2002 CN201 ||10 februari 2002 || LINEAR
|-
| (57897) - || 2002 CV213 ||10 februari 2002 || LINEAR
|-
| (57898) - || 2002 CF237 ||10 februari 2002 || LINEAR
|-
| (57899) - || 2002 CU237 ||10 februari 2002 || LINEAR
|-
| (57900) - || 2002 CY239 ||11 februari 2002 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten